Nebraska se referă de cele mai multe ori la unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, situat în partea centrală a Uniunii, Nebraska, denumit după cuvântul din limba tribului Otoe pentru Platte River. 

Nebraska se mai poate referi și la:

 Teritoriul Nebraska, teritoriu organizat istoric al Statelor Unite, care a existat între 30 mai 1854 și 1867, din care s-a format statul actual omonim la 1 martie 1867. 
 Nebraska City, Nebraska. 
 Nebraska Township, Livingston County, Illinois. 
 Nebraska Township, Page County, Iowa. 
 Nebraska (album) de Bruce Springsteen. 
 Nebraska (cântec), cântecul ce dă titlul albumului. 
 Două vase ale United States Navy au fost numite USS Nebraska:
 USS Nebraska (BB-14), un vas de luptă și 
 USS Nebraska (SSBN-739), un submarin.
 Nebraska (film), un film de Alexander Payne.